Cimbex quadrimaculatus — вид насекомых из семейства булавоусых пилильщиков.

Распространение 
Европа и Ближний Восток.

Описание 
Длина около 21 мм. Голова большая. Тело толстое.

Личинки белесые, с чёрными и жёлтыми отметинами.

Примечания 

Булавоусые пилильщики
Монотипические роды перепончатокрылых
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1766 году